

Вулиця Героїв Севастополя — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Героїв Севастополя — вулиця в місті Севастополі.

Вулиці